|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Miami Open) van 2018 vond plaats van 20 maart tot en met 1 april in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 34e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 29 speelsters uit de top 30 deel.

Titelhoudster Johanna Konta was als elfde geplaatst – zij werd in de vierde ronde uitgeschakeld door de als achtste geplaatste Amerikaanse Venus Williams.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep bereikte de derde ronde. Daarin verloor zij van de Poolse Agnieszka Radwańska.

De als dertiende geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens wist het toernooi te winnen. In de op zaterdag 31 maart gespeelde finale versloeg zij de als zesde geplaatste Letse Jeļena Ostapenko in twee sets. Stephens wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Miami te winnen. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2018.

De Belgische Elise Mertens was als tweeëntwintigste reekshoofd vrijgesteld voor de eerste ronde. Uiteindelijk werd zij in de derde ronde uitgeschakeld door de als elfde geplaatste Johanna Konta, die een ronde eerder haar landgenote Kirsten Flipkens ook al had uitgeschakeld.

De derde Belgische Alison Van Uytvanck bereikte eveneens de tweede ronde, zij werd uitgeschakeld door de als dertigste geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska.

De Nederlandse Kiki Bertens was als negenentwintigste reekshoofd vrijgesteld voor de eerste ronde. Uiteindelijk moest zij met een nipte nederlaag in de derde ronde het hoofd buigen voor de als achtste geplaatste Amerikaanse Venus Williams.

Geplaatste speelsters 
 Rangcijfers per 5 maart 2018

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Het eerste reekshoofd, de Russinnen Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Titelverdedigsters Gabriela Dabrowski en Xu Yifan waren als derde geplaatst. Zij verloren hun openingspartij van het ongeplaatste Belgisch/Nederlands duo Elise Mertens en Demi Schuurs. Dit duo zette daarna een knappe prestatie neer. Zij slaagden erin door te stoten tot de halve finales – daarin verloren zij in een match-tiebreak van het als zesde geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková. Die verloren in de finale dan weer van het ongeplaatste Australisch/Amerikaans duo Ashleigh Barty en Coco Vandeweghe in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Australische Barty had daarnaast vijf eerdere titels met een andere partner; de Amerikaanse Vandeweghe twee.

De Nederlandse Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson waren als zevende geplaatst, maar verloren in de eerste ronde van het ongeplaatste Oekraïens/Australisch duo Ljoedmyla Kitsjenok en Anastasia Rodionova.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde aan de zijde van de Servische Nina Stojanović – ook zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Enkelspel
  Dubbelspel

  Toernooischema ITF

Miami 2018
Miami